Canadà:
Dunedin (Ontàrio)
 Estats Units:
Dunedin (Florida)
 Nova Zelanda:
Dunedin